Альканьисо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Кампана-де-Олопеса. Занимает площадь 14 км². Население — 343 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 102 км.

Покровителем города считается святая дева дель Росарио.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо